Эзра (Александр) Моисеевич Марьямов (, Одесса — , Москва) — украинский и русский советский драматург, литературный критик, писатель и сценарист.

Биография 
Окончил Педагогический институт (филфак, Черкассы). С 1925 года занимался журналистской деятельностью. Работал в редакции газеты «Краснофлотец», журнала «Новый мир» (очерки). Сценарист. Член КПСС с 1942 года.

Семья 
 Жена — актриса Елена Владимировна Савченко (1914—2002).
 Двоюродный брат — композитор Евгений Эммануилович Жарковский.
 Сыновья: Михаил (род. 1934), инженер-строитель; Александр (род. 1937), журналист, сценарист.

Сочинения 
 Марьямов А. За двенадцатью морями. М.: Советский писатель, 1975
 Марьямов А.Поезд дальнего следования. Очерки, М.: Советский писатель, 1985
 Марьямов А. Довженко. М.: Молодая гвардия, 1968. — 384 с. («ЖЗЛ»)

Фильмография 
  — Казаки-разбойники (сценарий)

Примечания

Ссылки 
 Энциклопедический словарь «Кино»
 Воспоминания С. Школьникова
 http://mediateka.km.ru/cinema_2001/encyclop.asp?TopicNumber=15721
 Главная книга / Опубликовано в журнале Звезда, номер 10, 2003
 Марьямов, Александр Моисеевич в РГАЛИ

Писатели России XX века
Писатели СССР
Русские писатели по алфавиту
Украинские писатели
Родившиеся в Одессе
Русские писатели XX века
Писатели по алфавиту
Выпускники Черкасского университета имени Богдана Хмельницкого
Члены КПСС